|-
|(80751)||2000 CB46|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,076|| align=right|5,97|| align=right|3,729||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80752)||2000 CG49|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,132|| align=right|6,60|| align=right|3,563||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80753)||2000 CO49|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,148|| align=right|3,03|| align=right|3,723||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80754)||2000 CV49|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,158|| align=right|9,20|| align=right|3,656||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80755)||2000 CN50|| align=right|16,1|| align=right|2,478|| align=right|0,096|| align=right|6,22|| align=right|3,901||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80756)||2000 CK52|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,112|| align=right|4,36|| align=right|3,760||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80757)||2000 CS52|| align=right|14,3|| align=right|2,378|| align=right|0,251|| align=right|8,10|| align=right|3,666||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80758)||2000 CU52|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,156|| align=right|6,04|| align=right|3,792||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80759)||2000 CL53|| align=right|15,6|| align=right|2,456|| align=right|0,120|| align=right|0,61|| align=right|3,849||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80760)||2000 CY53|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,170|| align=right|6,88|| align=right|3,451||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80761)||2000 CA54|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,145|| align=right|2,07|| align=right|3,676||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80762)||2000 CG54|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,230|| align=right|3,97|| align=right|4,158||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80763)||2000 CM55|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,116|| align=right|4,66|| align=right|3,508||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80764)||2000 CP55|| align=right|15,9|| align=right|2,214|| align=right|0,169|| align=right|2,26|| align=right|3,293||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80765)||2000 CB57|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,194|| align=right|4,84|| align=right|3,566||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80766)||2000 CT57|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,129|| align=right|2,07|| align=right|3,698||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80767)||2000 CN60|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,049|| align=right|6,43|| align=right|3,593||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80768)||2000 CP60|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,098|| align=right|5,74|| align=right|3,590||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80769)||2000 CX60|| align=right|15,0|| align=right|2,320|| align=right|0,116|| align=right|6,04|| align=right|3,532||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80770)||2000 CB61|| align=right|13,7|| align=right|2,620|| align=right|0,065|| align=right|26,54|| align=right|4,241||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80771)||2000 CJ61|| align=right|14,7|| align=right|2,395|| align=right|0,144|| align=right|4,50|| align=right|3,705||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80772)||2000 CX61|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,115|| align=right|6,66|| align=right|3,774||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80773)||2000 CY63|| align=right|13,8|| align=right|3,093|| align=right|0,039|| align=right|11,67|| align=right|5,439||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80774)||2000 CD64|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,212|| align=right|28,06|| align=right|4,368||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80775)||2000 CN65|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,077|| align=right|6,50|| align=right|3,706||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80776)||2000 CV65|| align=right|14,3|| align=right|2,472|| align=right|0,162|| align=right|14,42|| align=right|3,887||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80777)||2000 CN66|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,200|| align=right|4,82|| align=right|3,695||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80778)||2000 CA69|| align=right|16,1|| align=right|2,442|| align=right|0,154|| align=right|3,12|| align=right|3,816||MBA||1. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80779)||2000 CP76|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,126|| align=right|2,93|| align=right|3,639||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80780)||2000 CM77|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,243|| align=right|2,91|| align=right|3,551||MBA||8. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80781)||2000 CD78|| align=right|16,3|| align=right|2,415|| align=right|0,157|| align=right|1,28|| align=right|3,753||MBA||7. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80782)||2000 CJ78|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,202|| align=right|1,86|| align=right|3,613||MBA||7. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80783)||2000 CR79|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,145|| align=right|6,40|| align=right|3,536||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80784)||2000 CG80|| align=right|16,2|| align=right|2,478|| align=right|0,102|| align=right|6,58|| align=right|3,899||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80785)||2000 CD81|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,137|| align=right|5,72|| align=right|3,668||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80786)||2000 CH81|| align=right|15,4|| align=right|2,470|| align=right|0,055|| align=right|8,17|| align=right|3,880||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80787)||2000 CM83|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,221|| align=right|3,86|| align=right|4,111||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80788)||2000 CU84|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,168|| align=right|2,80|| align=right|3,647||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80789)||2000 CC85|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,134|| align=right|3,40|| align=right|3,681||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80790)||2000 CS85|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,161|| align=right|1,97|| align=right|3,689||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80791)||2000 CE86|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,095|| align=right|2,46|| align=right|4,141||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80792)||2000 CN86|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,216|| align=right|11,91|| align=right|3,805||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80793)||2000 CX86|| align=right|15,8|| align=right|2,472|| align=right|0,143|| align=right|1,57|| align=right|3,886||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80794)||2000 CC87|| align=right|16,8|| align=right|2,437|| align=right|0,133|| align=right|1,59|| align=right|3,804||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80795)||2000 CE87|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,049|| align=right|6,57|| align=right|3,663||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80796)||2000 CG87|| align=right|16,3|| align=right|2,423|| align=right|0,151|| align=right|2,09|| align=right|3,772||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80797)||2000 CX87|| align=right|15,5|| align=right|2,308|| align=right|0,141|| align=right|3,79|| align=right|3,505||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80798)||2000 CP89|| align=right|15,1|| align=right|2,399|| align=right|0,127|| align=right|7,03|| align=right|3,716||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80799)||2000 CV94|| align=right|15,9|| align=right|2,407|| align=right|0,144|| align=right|3,31|| align=right|3,733||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80800)||2000 CU96|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,108|| align=right|5,55|| align=right|3,601||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80801)||2000 CP98|| align=right|16,6|| align=right|2,420|| align=right|0,196|| align=right|0,78|| align=right|3,764||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80802)||2000 CD99|| align=right|16,7|| align=right|2,353|| align=right|0,102|| align=right|3,63|| align=right|3,609||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80803)||2000 CX100|| align=right|15,9|| align=right|2,409|| align=right|0,137|| align=right|2,18|| align=right|3,739||MBA||12. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80804)||2000 CG102|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,169|| align=right|4,40|| align=right|3,586||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80805)||2000 CU103|| align=right|15,2|| align=right|2,459|| align=right|0,095|| align=right|5,73|| align=right|3,855||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80806)||2000 CM105|| align=right|6,3|| align=right|42,30|| align=right|0,065|| align=right|3,76|| align=right|276||CBW BIN||6. februar 2000||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(80807)||2000 CX112|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,165|| align=right|5,47|| align=right|3,803||MBA||7. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(80808)||2000 CU114|| align=right|16,0|| align=right|2,532|| align=right|0,096|| align=right|3,09|| align=right|4,028||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(80809)||2000 CX114|| align=right|16,5|| align=right|2,527|| align=right|0,204|| align=right|17,35|| align=right|4,017||MBA||1. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80810)||2000 CC115|| align=right|15,4|| align=right|2,840|| align=right|0,089|| align=right|16,20|| align=right|4,786||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(80811)||2000 CN116|| align=right|16,5|| align=right|2,420|| align=right|0,179|| align=right|3,85|| align=right|3,763||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80812)||2000 CY116|| align=right|14,7|| align=right|2,535|| align=right|0,178|| align=right|15,38|| align=right|4,036||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80813)||2000 CZ120|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,155|| align=right|9,51|| align=right|3,575||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80814)||2000 CT121|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,035|| align=right|2,59|| align=right|3,413||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80815)||2000 CD122|| align=right|16,4|| align=right|2,440|| align=right|0,125|| align=right|3,20|| align=right|3,811||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80816)||2000 CR122|| align=right|14,9|| align=right|2,231|| align=right|0,186|| align=right|4,67|| align=right|3,332||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80817)||2000 CK125|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,142|| align=right|3,13|| align=right|3,659||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80818)||2000 CY125|| align=right|16,2|| align=right|2,450|| align=right|0,183|| align=right|6,04|| align=right|3,834||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80819)||2000 CH127|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,162|| align=right|5,41|| align=right|3,390||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80820)||2000 CQ129|| align=right|16,8|| align=right|2,265|| align=right|0,192|| align=right|2,65|| align=right|3,408||MBA||3. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80821)||2000 CQ137|| align=right|16,5|| align=right|2,593|| align=right|0,159|| align=right|0,54|| align=right|4,175||MBA||4. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80822)||2000 CD140|| align=right|15,8|| align=right|2,635|| align=right|0,100|| align=right|2,22|| align=right|4,277||MBA||4. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80823)||2000 DP|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,184|| align=right|2,28|| align=right|3,699||MBA||23. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80824)||2000 DX|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,080|| align=right|6,37|| align=right|3,563||MBA||24. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80825)||2000 DZ|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,113|| align=right|6,41|| align=right|3,420||MBA||24. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80826)||2000 DH1|| align=right|14,7|| align=right|2,395|| align=right|0,185|| align=right|8,43|| align=right|3,706||MBA||26. februar 2000||Rock Finder||William Kwong Yu Yeung
|-
|(80827)||2000 DV1|| align=right|17,3|| align=right|2,365|| align=right|0,200|| align=right|0,38|| align=right|3,636||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80828)||2000 DF2|| align=right|14,4|| align=right|2,691|| align=right|0,200|| align=right|11,91|| align=right|4,414||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80829)||2000 DX2|| align=right|16,6|| align=right|2,171|| align=right|0,222|| align=right|6,47|| align=right|3,198||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80830)||2000 DS3|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,159|| align=right|13,20|| align=right|4,129||MBA||25. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80831)||2000 DQ4|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,082|| align=right|7,89|| align=right|3,452||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80832)||2000 DX4|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,190|| align=right|4,59|| align=right|3,731||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80833)||2000 DR5|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,045|| align=right|5,25|| align=right|3,726||MBA||25. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80834)||2000 DS5|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,245|| align=right|24,51|| align=right|3,657||MBA||25. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80835)||2000 DK7|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,113|| align=right|10,96|| align=right|3,697||MBA||29. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80836)||2000 DU7|| align=right|17,0|| align=right|2,313|| align=right|0,163|| align=right|1,09|| align=right|3,518||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80837)||2000 DV7|| align=right|16,9|| align=right|2,430|| align=right|0,189|| align=right|0,82|| align=right|3,786||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80838)||2000 DJ12|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,160|| align=right|6,51|| align=right|3,716||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80839)||2000 DS12|| align=right|16,4|| align=right|2,718|| align=right|0,084|| align=right|3,18|| align=right|4,480||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80840)||2000 DT13|| align=right|16,7|| align=right|2,574|| align=right|0,287|| align=right|4,64|| align=right|4,130||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80841)||2000 DR14|| align=right|15,6|| align=right|2,369|| align=right|0,166|| align=right|4,69|| align=right|3,647||MBA||25. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(80842)||2000 DW14|| align=right|15,0|| align=right|2,470|| align=right|0,054|| align=right|5,86|| align=right|3,882||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(80843)||2000 DO17|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,083|| align=right|22,56|| align=right|4,076||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80844)||2000 DK18|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,172|| align=right|2,26|| align=right|3,748||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80845)||2000 DZ18|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,068|| align=right|10,02|| align=right|4,083||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80846)||2000 DL19|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,122|| align=right|8,21|| align=right|3,402||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80847)||2000 DX19|| align=right|16,8|| align=right|2,424|| align=right|0,149|| align=right|1,08|| align=right|3,774||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80848)||2000 DY19|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,157|| align=right|1,91|| align=right|3,775||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80849)||2000 DM20|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,174|| align=right|2,11|| align=right|3,646||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80850)||2000 DN20|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,169|| align=right|3,55|| align=right|3,499||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80851)||2000 DX20|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,147|| align=right|12,51|| align=right|4,107||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80852)||2000 DF21|| align=right|16,5|| align=right|2,367|| align=right|0,200|| align=right|2,63|| align=right|3,641||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80853)||2000 DK22|| align=right|15,9|| align=right|2,589|| align=right|0,095|| align=right|6,53|| align=right|4,165||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80854)||2000 DQ22|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|5,65|| align=right|3,738||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80855)||2000 DD23|| align=right|15,2|| align=right|2,536|| align=right|0,134|| align=right|14,12|| align=right|4,039||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80856)||2000 DF23|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,104|| align=right|5,90|| align=right|3,797||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80857)||2000 DJ24|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,131|| align=right|5,64|| align=right|3,445||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80858)||2000 DL24|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,122|| align=right|2,64|| align=right|3,721||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80859)||2000 DD25|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,149|| align=right|5,29|| align=right|3,615||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80860)||2000 DZ25|| align=right|14,9|| align=right|2,377|| align=right|0,079|| align=right|6,54|| align=right|3,664||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80861)||2000 DU26|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,189|| align=right|1,08|| align=right|3,752||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80862)||2000 DV26|| align=right|16,0|| align=right|2,321|| align=right|0,259|| align=right|5,59|| align=right|3,535||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80863)||2000 DT27|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,145|| align=right|8,03|| align=right|3,582||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80864)||2000 DZ27|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,107|| align=right|2,46|| align=right|3,707||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80865)||2000 DH28|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,159|| align=right|0,94|| align=right|3,738||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80866)||2000 DN28|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,160|| align=right|2,00|| align=right|3,682||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80867)||2000 DO28|| align=right|16,2|| align=right|2,443|| align=right|0,136|| align=right|1,48|| align=right|3,817||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80868)||2000 DX28|| align=right|16,9|| align=right|2,455|| align=right|0,152|| align=right|0,58|| align=right|3,846||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80869)||2000 DA31|| align=right|16,3|| align=right|2,518|| align=right|0,046|| align=right|1,89|| align=right|3,995||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80870)||2000 DY31|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,189|| align=right|4,87|| align=right|3,621||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80871)||2000 DM32|| align=right|15,9|| align=right|2,319|| align=right|0,166|| align=right|5,31|| align=right|3,531||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80872)||2000 DN33|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,152|| align=right|2,09|| align=right|3,660||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80873)||2000 DS33|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,179|| align=right|1,93|| align=right|3,789||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80874)||2000 DF35|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,105|| align=right|2,82|| align=right|3,628||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80875)||2000 DU35|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,129|| align=right|0,67|| align=right|3,794||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80876)||2000 DA37|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,302|| align=right|18,64|| align=right|4,149||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80877)||2000 DR37|| align=right|17,2|| align=right|2,430|| align=right|0,149|| align=right|1,05|| align=right|3,787||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80878)||2000 DY37|| align=right|14,8|| align=right|2,664|| align=right|0,194|| align=right|12,28|| align=right|4,349||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80879)||2000 DB39|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,075|| align=right|4,41|| align=right|3,580||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80880)||2000 DT39|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,169|| align=right|3,79|| align=right|4,164||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80881)||2000 DV40|| align=right|16,5|| align=right|2,370|| align=right|0,201|| align=right|2,30|| align=right|3,647||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80882)||2000 DX40|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,112|| align=right|2,60|| align=right|3,681||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80883)||2000 DY40|| align=right|15,9|| align=right|2,644|| align=right|0,147|| align=right|4,31|| align=right|4,299||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80884)||2000 DC42|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,156|| align=right|3,33|| align=right|4,227||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80885)||2000 DJ42|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,145|| align=right|1,71|| align=right|3,751||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80886)||2000 DO42|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,085|| align=right|2,12|| align=right|4,255||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80887)||2000 DQ42|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,114|| align=right|2,78|| align=right|4,175||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80888)||2000 DT42|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,112|| align=right|5,75|| align=right|4,491||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80889)||2000 DM43|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,068|| align=right|2,25|| align=right|4,214||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80890)||2000 DY45|| align=right|16,4|| align=right|2,419|| align=right|0,102|| align=right|7,21|| align=right|3,761||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80891)||2000 DP48|| align=right|16,4|| align=right|2,452|| align=right|0,145|| align=right|6,69|| align=right|3,839||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80892)||2000 DO50|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,234|| align=right|1,72|| align=right|3,725||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80893)||2000 DL51|| align=right|16,1|| align=right|2,623|| align=right|0,121|| align=right|1,52|| align=right|4,248||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80894)||2000 DK52|| align=right|16,6|| align=right|2,367|| align=right|0,193|| align=right|4,31|| align=right|3,641||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80895)||2000 DM52|| align=right|16,7|| align=right|2,422|| align=right|0,091|| align=right|1,30|| align=right|3,769||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80896)||2000 DF53|| align=right|16,3|| align=right|2,576|| align=right|0,119|| align=right|2,43|| align=right|4,133||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80897)||2000 DV53|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,107|| align=right|3,92|| align=right|4,082||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80898)||2000 DA54|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,156|| align=right|3,78|| align=right|4,125||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80899)||2000 DO54|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,094|| align=right|6,22|| align=right|3,750||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80900)||2000 DQ54|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,094|| align=right|4,45|| align=right|4,071||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80901)||2000 DY55|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,172|| align=right|2,44|| align=right|3,670||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80902)||2000 DA56|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,065|| align=right|3,13|| align=right|4,219||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80903)||2000 DD56|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,178|| align=right|0,93|| align=right|3,633||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80904)||2000 DO56|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,121|| align=right|4,96|| align=right|4,255||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80905)||2000 DC58|| align=right|16,8|| align=right|2,586|| align=right|0,155|| align=right|2,55|| align=right|4,158||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80906)||2000 DK58|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,205|| align=right|3,39|| align=right|3,691||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80907)||2000 DS58|| align=right|16,2|| align=right|2,456|| align=right|0,135|| align=right|4,35|| align=right|3,848||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80908)||2000 DF59|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,073|| align=right|0,62|| align=right|4,213||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80909)||2000 DL59|| align=right|16,3|| align=right|2,373|| align=right|0,144|| align=right|2,62|| align=right|3,655||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80910)||2000 DL60|| align=right|16,1|| align=right|2,480|| align=right|0,167|| align=right|3,50|| align=right|3,904||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80911)||2000 DT60|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,102|| align=right|4,20|| align=right|4,054||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80912)||2000 DA62|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,121|| align=right|2,11|| align=right|4,271||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80913)||2000 DK62|| align=right|16,1|| align=right|2,617|| align=right|0,157|| align=right|2,02|| align=right|4,233||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80914)||2000 DE63|| align=right|16,8|| align=right|2,376|| align=right|0,146|| align=right|0,82|| align=right|3,661||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80915)||2000 DK63|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,200|| align=right|1,48|| align=right|3,667||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80916)||2000 DF65|| align=right|14,8|| align=right|2,404|| align=right|0,051|| align=right|13,59|| align=right|3,728||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80917)||2000 DN67|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,142|| align=right|1,04|| align=right|3,678||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80918)||2000 DY67|| align=right|16,2|| align=right|2,516|| align=right|0,111|| align=right|2,09|| align=right|3,990||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80919)||2000 DG68|| align=right|15,2|| align=right|2,561|| align=right|0,163|| align=right|13,02|| align=right|4,098||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80920)||2000 DV69|| align=right|15,7|| align=right|2,463|| align=right|0,149|| align=right|3,40|| align=right|3,864||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80921)||2000 DA70|| align=right|15,2|| align=right|2,296|| align=right|0,177|| align=right|6,63|| align=right|3,478||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80922)||2000 DF70|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,039|| align=right|3,48|| align=right|4,187||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80923)||2000 DF73|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,036|| align=right|0,36|| align=right|4,174||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80924)||2000 DJ73|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,141|| align=right|7,61|| align=right|3,670||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80925)||2000 DR73|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,096|| align=right|4,17|| align=right|4,565||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80926)||2000 DG74|| align=right|15,7|| align=right|2,464|| align=right|0,178|| align=right|3,30|| align=right|3,867||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80927)||2000 DJ74|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,036|| align=right|3,25|| align=right|4,054||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80928)||2000 DL75|| align=right|16,2|| align=right|2,583|| align=right|0,206|| align=right|5,16|| align=right|4,150||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80929)||2000 DM75|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,077|| align=right|4,38|| align=right|3,681||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80930)||2000 DV75|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,132|| align=right|5,93|| align=right|3,674||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80931)||2000 DX76|| align=right|15,5|| align=right|2,441|| align=right|0,188|| align=right|2,01|| align=right|3,814||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80932)||2000 DK78|| align=right|15,2|| align=right|2,520|| align=right|0,103|| align=right|3,13|| align=right|4,000||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80933)||2000 DQ78|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,135|| align=right|12,38|| align=right|4,201||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80934)||2000 DM79|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,221|| align=right|2,88|| align=right|3,758||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80935)||2000 DZ79|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,141|| align=right|3,36|| align=right|3,794||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80936)||2000 DS80|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,180|| align=right|1,45|| align=right|3,767||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80937)||2000 DU80|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,177|| align=right|3,21|| align=right|3,777||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80938)||2000 DA83|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,093|| align=right|4,21|| align=right|3,529||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80939)||2000 DS85|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,090|| align=right|5,26|| align=right|3,469||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80940)||2000 DD86|| align=right|15,5|| align=right|2,470|| align=right|0,086|| align=right|7,03|| align=right|3,881||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80941)||2000 DN86|| align=right|15,3|| align=right|2,386|| align=right|0,229|| align=right|6,11|| align=right|3,686||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80942)||2000 DX87|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,068|| align=right|6,44|| align=right|3,458||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80943)||2000 DX89|| align=right|15,5|| align=right|2,453|| align=right|0,231|| align=right|7,87|| align=right|3,841||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80944)||2000 DN92|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,227|| align=right|1,38|| align=right|4,212||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80945)||2000 DN93|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,098|| align=right|2,66|| align=right|3,703||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80946)||2000 DX94|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,042|| align=right|7,54|| align=right|3,753||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80947)||2000 DZ95|| align=right|16,5|| align=right|2,428|| align=right|0,137|| align=right|3,90|| align=right|3,782||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80948)||2000 DE96|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,092|| align=right|4,35|| align=right|3,666||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80949)||2000 DG96|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,155|| align=right|4,59|| align=right|3,686||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80950)||2000 DJ96|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,150|| align=right|2,52|| align=right|3,800||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80951)||2000 DK96|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,200|| align=right|9,07|| align=right|3,381||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80952)||2000 DF98|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,042|| align=right|8,43|| align=right|4,054||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80953)||2000 DK98|| align=right|15,3|| align=right|2,621|| align=right|0,108|| align=right|4,62|| align=right|4,243||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80954)||2000 DZ98|| align=right|15,2|| align=right|2,446|| align=right|0,077|| align=right|8,00|| align=right|3,825||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80955)||2000 DL101|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,089|| align=right|5,11|| align=right|3,684||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80956)||2000 DV101|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,152|| align=right|11,43|| align=right|4,288||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80957)||2000 DL104|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,137|| align=right|8,53|| align=right|4,247||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80958)||2000 DM104|| align=right|15,3|| align=right|2,532|| align=right|0,075|| align=right|7,86|| align=right|4,029||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80959)||2000 DK105|| align=right|15,1|| align=right|2,438|| align=right|0,238|| align=right|11,67|| align=right|3,805||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80960)||2000 DE106|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,174|| align=right|6,06|| align=right|4,104||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80961)||2000 DU106|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,217|| align=right|4,83|| align=right|4,073||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80962)||2000 DX107|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,148|| align=right|8,51|| align=right|3,498||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80963)||2000 DZ108|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,150|| align=right|4,93|| align=right|3,499||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80964)||2000 DM109|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,140|| align=right|27,94|| align=right|4,216||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80965)||2000 DE111|| align=right|16,4|| align=right|2,572|| align=right|0,095|| align=right|1,28|| align=right|4,123||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80966)||2000 DP111|| align=right|15,0|| align=right|2,356|| align=right|0,212|| align=right|2,04|| align=right|3,616||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80967)||2000 DV111|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,124|| align=right|2,11|| align=right|3,699||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80968)||2000 DK112|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,194|| align=right|14,28|| align=right|4,195||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80969)||2000 DL112|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,227|| align=right|1,25|| align=right|3,540||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80970)||2000 DS112|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,115|| align=right|5,11|| align=right|4,072||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80971)||2000 DX114|| align=right|16,6|| align=right|2,426|| align=right|0,197|| align=right|0,65|| align=right|3,778||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80972)||2000 DM116|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,147|| align=right|8,33|| align=right|3,506||MBA||25. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(80973)||2000 EQ|| align=right|16,0|| align=right|2,434|| align=right|0,151|| align=right|3,79|| align=right|3,798||MBA||3. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80974)||2000 ER|| align=right|14,9|| align=right|2,659|| align=right|0,167|| align=right|4,36|| align=right|4,336||MBA||3. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80975)||2000 EX1|| align=right|17,1|| align=right|2,368|| align=right|0,157|| align=right|0,94|| align=right|3,644||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80976)||2000 EK3|| align=right|15,8|| align=right|2,451|| align=right|0,145|| align=right|9,81|| align=right|3,836||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80977)||2000 EE7|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,249|| align=right|1,06|| align=right|3,664||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80978)||2000 EG8|| align=right|16,9|| align=right|2,423|| align=right|0,155|| align=right|0,85|| align=right|3,771||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80979)||2000 EX8|| align=right|16,0|| align=right|2,578|| align=right|0,171|| align=right|4,90|| align=right|4,139||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80980)||2000 EV9|| align=right|16,2|| align=right|2,569|| align=right|0,041|| align=right|1,21|| align=right|4,117||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80981)||2000 EK10|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,105|| align=right|13,12|| align=right|4,163||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80982)||2000 EU12|| align=right|15,1|| align=right|2,387|| align=right|0,167|| align=right|9,94|| align=right|3,688||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80983)||2000 EV12|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,007|| align=right|9,23|| align=right|3,673||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80984)||2000 EO15|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,146|| align=right|7,08|| align=right|3,701||MBA||6. marec 2000||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(80985)||2000 EN16|| align=right|14,7|| align=right|2,431|| align=right|0,086|| align=right|7,61|| align=right|3,790||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80986)||2000 EM17|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,159|| align=right|2,65|| align=right|4,037||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80987)||2000 EN17|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,139|| align=right|13,42|| align=right|4,263||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80988)||2000 EK19|| align=right|16,3|| align=right|2,404|| align=right|0,168|| align=right|2,94|| align=right|3,727||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80989)||2000 EC23|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,286|| align=right|3,09|| align=right|4,177||MBA||3. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80990)||2000 ER23|| align=right|16,5|| align=right|2,570|| align=right|0,135|| align=right|2,88|| align=right|4,119||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80991)||2000 ES24|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,141|| align=right|5,28|| align=right|4,092||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80992)||2000 EK25|| align=right|16,2|| align=right|2,548|| align=right|0,158|| align=right|2,28|| align=right|4,065||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80993)||2000 EY26|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,182|| align=right|3,09|| align=right|3,648||MBA||7. marec 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(80994)||2000 ES27|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,079|| align=right|7,47|| align=right|3,724||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80995)||2000 ED28|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,144|| align=right|7,47|| align=right|3,544||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80996)||2000 ER28|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,133|| align=right|13,88|| align=right|4,138||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80997)||2000 EH29|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,266|| align=right|5,92|| align=right|4,404||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80998)||2000 EJ29|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,161|| align=right|6,69|| align=right|3,391||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80999)||2000 EZ29|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,187|| align=right|3,11|| align=right|3,607||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81000)||2000 ED31|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,130|| align=right|8,36|| align=right|4,050||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov